San Pío puede referirse a:

 San Pío PP I 
 San Pío PP V OP (1504-1572), Santo y Papa.
 San Pío PP X;
 Padre Pío de Pietrelcina OFMCap (1887-1968), Santo capuchino italiano.
 Beato Pío PP IX San Pio delle Camere''', localidad italiana de la provincia de L'Aquila, región de Abruzos